Abismo puede referirse a:
 El abismo (religión) o infierno;  concepto religioso.
 El abismo o zona abisal (o zona abisopelágica); región del océano comprendida entre los 3000 y 6000m de profundidad.
 La llanura abisal, zona llana o de pendiente muy suave del fondo de la cuenca oceánica profunda.

Además, puede hacer referencia a:
 Abismo (película de 1977), película estadounidense de 1977, del director y productor británico de cine Peter Yates.
 Abismo (montaña rusa), una montaña rusa del Parque de Atracciones de Madrid.

Enlaces externos 
El Diccionario de la Lengua Española tiene una definición para abismo.